Kleine panda, onder meer aangeduid als kleine beerkat (小熊猫, xiaoxiongmao)
 Reuzenpanda, onder meer aangeduid als grote beerkat (大熊猫, daxiongmao)
 Katberen, een familie uit de orde der roofdieren waarvan de kleine panda de enige nog levende soort is.
Het Chinese woord voor panda bestaat uit de Chinese woorden voor beer en kat.